Бакла́нское сельское поселение — муниципальное образование в юго-западной части Почепского района Брянской области. 

Административный центр — село Баклань.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Бакланского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Почепского района
Сельские поселения Брянской области